Лий може да се отнася за:

Фамилия Лий

 Анг Лий (р. 1954), тайвански режисьор
 Бен Лий (р.1978), актьор
 Брендън Лий (1965 – 1993), американски актьор
 Брус Лий (1940 – 1973), актьор
 Вивиън Лий (1913 – 1967), английска киноактриса
 Дейвид Лий (р.1931), американски физик
 Джанет Лий (1927 – 2004), американска актриса
 Дженифър Джейсън Лий (р. 1962), американска актриса
 Ейми Лин Лий (р.1981), американска певица
 Кристофър Лий (р.1922), английски киноактьор
 Рик Лий (р.1945), английски барабанист
 Ричард Лий (1943 – 2007), американски писател
 Робърт Едуард Лий (1807 – 1870), американски военен деец
 Спайк Лий (р. 1957), американски режисьор
 Стан Лий (р.1922), американски писател
 Стивън Лий (р.1974), английски снукърист
 Тим Бърнърс-Лий (р.1955), английски математик

Собствено име или презиме Лий

 Лий Голдбърг, американски писател и сценарист
 Лий Ван Клийф (1925 – 1989), американски актьор
 Лий Дж. Коб (1911 – 1976), американски актьор
 Лий Грант (р.1927), американска киноактриса
 Лий Едингс (неизв.-2007), американска писателка
 Лий Кърслейк (р. 1947), английски барабанист
 Лий Харви Осуалд (1939 – 1963), американски атентатор
 Лий Чайлд (р.1954), английски писател
 Лий Уанъл (р.1977), австралийски киноартист
 Алисия Лий Уилис (р.1978), американска киноактриса („Американска наследница“)
 Брайън Лий Харви (р.1974), английски поппевец
 Дейвид Лий Рот (р.1955), америк. рокпевец, вокалист на Ван Хален
 Джейми Лий Къртис (р.1958), американска киноактриса
 Дъстин Лий Хофман (р.1937), американски киноартист
 Едгар Лий Мастърс (1869 – 1950), американски поет
 Къртис Лий Хенсън (р.1945), американски режисьор
 Марвин Лий Ади (р.1951), американски музикант и актьор
 Роналд Лий Ърми (р.1944), американски актьор
 Томи Лий Джоунс (р.1946), американски актьор

Герои от произведения
 Лий Тибинг
 Рок Лий
 Фреди Лий Коб, герой от филма „Време да убиваш“

Географски обекти

Градове
 Лий, град в Англия, до Манчестър
 Лий, град в САЩ, Илинойс
 Лий, град в САЩ, Масачузетс
 Лий, град в САЩ, Мейн
 Лий, град в САЩ, Мичиган
 Лий, град в САЩ, Флорида
 Лий Вайнинг, град в САЩ, Калифорния

Реки
 Лий, река в Англия, Лондон
 Лий, река в Ирландия, на която е град Корк

Окръзи в САЩ
 Лий, окръг в щата Айова
 Лий, окръг в щата Алабама
 Лий, окръг в щата Арканзас
 Лий, окръг в щата Вирджиния
 Лий, окръг в щата Джорджия
 Лий, окръг в щата Илинойс
 Лий, окръг в щата Кентъки
 Лий, окръг в щата Мисисипи
 Лий, окръг в щата Северна Каролина
 Лий, окръг в щата Тексас
 Лий, окръг в щата Флорида
 Лий, окръг в щата Южна Каролина

Спорт
 Лий РМИ, английски футболен отбор от град Лий

Пояснителни страници